Faucher je priimek več oseb:
 Léon Faucher, francoski politik in ekonomist
 Louis-Eugène Faucher, francoski general